Нашуа — города в США.

 Нашуа — город в штате Миннесота.
 Нашуа — город в штате Нью-Гэмпшир.